10. Европско првенство у фудбалу за жене 2009. одржано је од 23. августа до 10. септембра 2009. године под покровитељством УЕФА. 

Земља домаћин је била Финска, а такмичење је одржано у финским градовима: Лахтију, Тампереу, Турку и Хелсинкију у којем је одиграна и финална утакмица 10. септембра на Олимпијском стадиону.

На првенству се такмичило 12 репрезентација.

Систем такмичења 

У предтакмичењу и квалификацијама је учествовало 45 репрезентација чланица УЕФА рангираних према досадашњим успесима. 

Најпре су 20 слабије пласираних репрезентација на УЕФА листи играле предквалификације. Репрезентације су биле подељене у 5 група са по четири екипе. Такмичење је одржано од 18. до 23. септембра у пет градова Европе. Играли су се турнири по једноструком бод систему (свако са сваким једну утакмицу). 

Пет екипа победница ових група, са преосталих 25 репрезентација су играле квалификације. Те екипе су биле подељене у шест група са по 5 екипа. Оне су од 1. априла до 2. октобра 2007. играле утакмице по двоструком бод систему (свако са сваким по две утакмице). Победнице тих група су се аутоматски пласирале на Европско првенство, а другопласиране екипе у групама и четири трећеплсиране са најбољим резултатима су учествовале у доигравању (плеј офу). На тај начин је добијено још пет учесница Првенства. Последњи учесник је екипа домаћина Финске, која као домаћин није играла квалификације.

Квалификације

Земље учеснице 
Следеће репрезентације су обезбедиле право учешћа на овом такмичењу:

Такмичење по групама

Група А 
23. август 2009.

26. август 2009.

29. август 2009.

Група Б 
24. август 2009.

27. август 2009.

30. август 2009.

Група Ц 
25. август 2009.

28. август 2009.

31. август 2009.

Табела трећепласираних екипа 
На крају прве фазе две најбоље трећепласиране екипе су настављале такмичење у четвртфиналу.

Завршница

четвртфинале 
3. септембар 2009.

4. септембар 2009.

полуфинале 
6. септембар 2009.

7. септембар 2009.

финале 
10. септембар 2009.

Спољашње везе 

 Европско првенство за жене 2009 — Званичне странице УЕФА

Европска првенства у фудбалу за жене
Фудбал у Финској
Сезона 2009/10. у УЕФА такмичењима